Rönneburg bezeichnet:

 einen Stadtteil von Hamburg, siehe Hamburg-Rönneburg
 Burg Rönneburg, Reste einer Höhenburg unbekannter Zeitstellung im Stadtteil Hamburg-Rönneburg 
 eine Burg in Livland, siehe Rauna (Lettland)

Rönneburg ist der Familienname folgender Personen:
 Carola Rönneburg (* 1964), deutsche Journalistin und Autorin
 Heinrich Rönneburg (1887–1949), deutscher Politiker (DDP, DStP, später CDU), MdR und MdPR

Siehe auch:
 Ronneburg
 Rönne